UVCE pode se referir a:
 
 University       Visvesvaraya College of Engineering
 Explosão de nuvem de vapor não confinada (em inglês Unconfined Vapour Cloud Explosion)

Desambiguação